Tilledning har flere betydninger:
Vandtilledning
Elektrisk tilledning